Seznam polkov z zaporedno številko 25.

Seznam 
 Pehotni
 25. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 25. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 25. pehotni polk (Wehrmacht)
 25. strelski polk (ZSSR)
 25. pehotni polk (ZDA)
 25. polkovna bojna skupina (ZDA)
 25. lovski polk (Wehrmacht)
 25. strelski polk (Wehrmacht)
 25. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 25. tankovski polk (Wehrmacht)
 25. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 25. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 25. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 25. artilerijski polk (Wehrmacht)
 25. težkominometni polk (Wehrmacht)
 25. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

Glej tudi